Исчел има више значења:

 Исчел (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Исчел (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику